Le morion est un casque. Il en existe plusieurs types de formes différentes (carolingien, capétien…). C'est notamment le casque porté par les soldats espagnols à l'époque de la Renaissance et aujourd'hui par les gardes suisses pontificaux au Vatican.
Le morion est l'autre nom d'une fleur, l'orchis bouffon.
Le morion est une variété de quartz fumé très foncé à noir.